Cerro Potosí kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Cerro Rico, Potosí,

Mexiko 

 Cerro Potosí (berg i Mexiko, Nuevo León), Galeana, 

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar